Orde religiós: religiós descalç de l'orde de Sant Francesc, l'Orde dels Germans Menors Caputxins
 Joguines: estel (joguina), aparell lleuger que es pot envolar amb l'ajuda del vent